Landtagswahlkreis 99 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Jever (1982 bis 2003)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Lippe III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Münster II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Wanne-Eickel (1947 bis 1962)